«Лану́с» (, ) — аргентинский футбольный клуб из пригорода Буэнос-Айреса Лануса.

История 
Клуб основан 3 января 1915 года. Длительное время «Ланус» был середняком чемпионата Аргентины, при этом команду нельзя было назвать «лифтом» — начиная с 1920 года «Ланус» довольно стабильно выступал в Примере, лишь иногда вылетая и быстро возвращаясь из Второго дивизиона. В 1934 году «Ланус» объединился с «Тальересом», также выступавшим в Примере, чтобы создать конкурентоспособную команду на высшем уровне. Новый клуб получил название «Ла Унион Тальерес-Ланус» (La Unión Talleres-Lanús), однако этот альянс просуществовал лишь год.

Худшим периодом в истории команды были 1977—1991 гг., когда «Ланус» успел опуститься даже в Третий дивизион. Начиная с 1992 года, после возвращения в Примеру, «Ланус» планомерно становился одним из сильнейших клубов Аргентины.

В 1996 году «гранатовые» добились под руководством тренера Эктора Купера успеха на международной арене, выиграв третий на тот момент по престижности клубный турнир в Южной Америке — Кубок КОНМЕБОЛ. В Клаусуре 1998 команда набрала 40 очков и впервые стала вице-чемпионом Аргентины под руководством Марио Гомеса.

Во второй половине 2007 года «Ланус» выиграл Апертуру чемпионата Аргентины и впервые в своей истории стал чемпионом страны. Игрок «гранатовых» Хосе Санд стал героем той компании, забив в 15 матчах 15 мячей.

В 2013 году «Ланус» выиграл свой второй международный трофей — на сей раз в финале Южноамериканского кубка аргентинцы обыграли бразильскую «Понте-Прету».

В 2016 году клуб вновь стал чемпионом Аргентины, причём героем кампании вновь стал 35-летний Хосе Санд, опять ставший с 15 голами лучшим бомбардиром первенства.

В 2017 году команда впервые в своей истории вышла в финал Кубка Либертадорес. В полуфинале «гранатовые» проигрывали к концу первого тайма второго матча соотечественникам из «Ривер Плейта» с общим счётом 0:3, однако сумели забить четыре гола подряд (дубль оформил Санд, ещё два гола забили Лаутаро Акоста и Алехандро Сильва) и вырвали общую победу.

Достижения 
  Чемпионы Аргентины (2): Апертура 2007, 2016
  Обладатель Кубка двухсотлетия (1): 2016
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2016
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2013
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1996
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2017
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2020
 Финалист Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1997

Текущий состав 
По состоянию на 14 января 2021 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главный тренер:  Луис Субельдия (1981)

Известные игроки 

Ниже представлены рекордсмены клуба по забитым голам и количеству сыгранных матчей в профессиональный период аргентинского футбола (с 1931 года):

Известные тренеры 
 Мигель Анхель Руссо (1989—1994; 1999—2000)
 Эктор Купер (1995—1997)
 Рамон Кабреро (1987—1988; 2005—2008)
 Луис Субельдия (2008—2010; 2018—)
 Гильермо Баррос Скелотто (2012—2015)
 Хорхе Альмирон (2016—2017)

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Ланус»